Monteros kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Monteros, kommun, Tucumán, 
 Monteros (kommunhuvudort i Argentina), Tucumán,

Mexiko 

 Montoros (ort), Durango, Santiago Papasquiaro, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar